De 10 kilometer vrije stijl voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 15 februari 2018 in het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. 

De wedstrijd werd gelopen als individuele tijdrit, waarbij de loopsters steeds 30 seconden na elkaar starten. Voor iedere loopster wordt de tijd individueel gemeten. Winnaar is de loopster die de 10 kilometer in de snelste tijd loopt. Regerend olympisch kampioene was de Poolse Justyna Kowalczyk, in 2014 werd de 10 kilometer afgewerkt in de klassieke stijl.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen 10 km vrije stijl